El 14 de diciembre de 1993, cuatro empleados fueron asesinados a tiros y un quinto empleado resultó gravemente herido en un restaurante Chuck E. Cheese's de Aurora, Colorado, Estados Unidos. El perpetrador, Nathan Dunlap, de 19 años, ex empleado del restaurante, estaba frustrado por haber sido despedido cinco meses antes del tiroteo y buscó venganza cometiendo el ataque. Huyó de la escena del tiroteo con dinero robado y artículos del restaurante.

Dunlap fue declarado culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y otros cargos, y fue sentenciado a muerte mediante inyección letal el 17 de mayo de 1996. Inicialmente, un juez fijó la fecha de su ejecución para agosto de 2013, pero el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, firmó un aplazamiento temporal que pospondría la fecha de ejecución de Dunlap.

La condena a muerte de Dunlap fue conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional en 2020, después de que Colorado aboliera la pena de muerte.

Tiroteo 
Nathan Dunlap ingresó al restaurante a las 9:00 a. m. (21:00 h), donde pidió un sándwich de jamón y queso y jugó con una máquina de arcade. A continuación, se escondió en un baño alrededor de las 9:50 p. m. (21:50 h). Salió del aseo después de cerrar a las 10:05 p. m. (22:05 h) y disparó a cinco empleados con una pistola semiautomática de calibre .25.

Dunlap le disparó primero a Sylvia Crowell, de 19 años, que estaba limpiando la barra de ensaladas; fue impactada a quemarropa en el oído derecho y resultó herida de muerte. Ben Grant, de 17 años, recibió un disparo mortal cerca del ojo izquierdo mientras pasaba la aspiradora. Colleen O'Connor, de 17 años, suplicó por su vida y se arrodilló, pero Dunlap le disparó fatalmente una vez en la parte superior de la cabeza. Bobby Stephens, de 20 años, el único superviviente del tiroteo, regresó al restaurante tras tomar un descanso para fumar afuera, pensando que el ruido que escuchaba desde el interior eran niños reventando globos en las inmediaciones.

Mientras Stephens entraba en el establecimiento y descargaba los utensilios en el lavavajillas, Dunlap entró por la puerta de la cocina, levantó la pistola hacia él y efectuó un disparo que alcanzó a Stephens en la mandíbula. Stephens cayó al suelo y fingió haber muerto. Dunlap obligó entonces a Marge Kohlberg, de 50 años, encargada de la zona de pagos, a abrir la caja fuerte. Cuando la abrió, Dunlap le disparó en una oreja. Mientras sacaba el dinero de la caja fuerte, Dunlap disparó un segundo tiro mortal a través de la otra oreja de Kohlberg al darse cuenta de que seguía moviéndose. El gerente que disparó a Dunlap no estaba presente en el restaurante.

Stephens escapó por una puerta trasera y se dirigió al cercano complejo de apartamentos Mill Pond, donde aporreó una puerta para alertar a alguien de que él y otras personas habían sido tiroteadas en el restaurante. Stephens fue ingresado en el Hospital General de Denver en buen estado. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron dos cadáveres en el pasillo del restaurante, un tercero en una habitación apartada del pasillo y el cuarto en el despacho del gerente. Crowell fue enviada al Hospital General de Denver, donde la declararon en muerte cerebral. Murió de sus heridas al día siguiente en el Centro Médico Regional de Aurora.

Dunlap huyó del lugar con 1.500 dólares en efectivo y fichas de juego que robó del interior del restaurante. Fue arrestado en el apartamento de su madre doce horas después.

Procedimientos legales 
Dunlap fue declarado culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, robo y allanamiento de morada en 1996. El 17 de mayo de ese año, Dunlap fue condenado a muerte y a 108 años adicionales. Durante la sentencia, maldijo repetidamente en un arrebato que duró tres minutos.

En 2008, Dunlap presentó una petición de habeas corpus ante el tribunal, argumentando que su abogado de primera instancia fue ineficaz al no presentar una defensa sobre sus problemas de salud mental y abuso infantil. En agosto de 2010, esta apelación federal fue desestimada. El juez superior de distrito, John L. Kane, declaró que Dunlap fue juzgado de forma justa, representado de manera competente y justificadamente condenado a muerte.

El 16 de abril de 2012, el Tribunal de Apelaciones del 10.º Circuito denegó el recurso de Dunlap contra su condena a muerte. Los abogados de Dunlap argumentaron ante el 10.º Circuito que los abogados litigantes de Dunlap fueron negligentes durante el juicio, al no proporcionar evidencias de que Dunlap padece una enfermedad mental. Argumentaron que si los miembros del jurado escuchaban pruebas de la enfermedad mental de Dunlap, eso evitaría que fuera enjuiciado a muerte.

El 1 de mayo de 2013, el juez William Sylvester anunció que la fecha de ejecución de Dunlap sería a mediados de agosto de ese mismo año.

El 22 de mayo de 2013, la ejecución de Dunlap quedó en suspenso, ya que el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, decidió no ejecutar a Dunlap ni concederle clemencia y, en su lugar, firmó un «indulto temporal» en 2013. El indulto significaba que mientras Hickenlooper fuera gobernador, Dunlap probablemente no sería ejecutado. Según Hickenlooper, una de las razones por las que no optó por el indulto total fue porque Dunlap tendría que permanecer segregado del resto de la población carcelaria. Grupos, entre ellos la NAACP, se pusieron en contacto con Hickenlooper para solicitar que se perdonara la vida de Dunlap, argumentando que la pena de muerte se impone de forma desproporcionada a afroamericanos e hispanos. El indulto significaba también que, a menos que el gobernador emitiera una nueva orden ejecutiva, el estado de la ejecución y la solicitud de clemencia quedaban pausadas. Hickenlooper estaba constitucionalmente limitado para postularse a un tercer mandato.

El 6 de noviembre de 2018, Jared Polis fue elegido gobernador. Durante la campaña, Polis dijo que tenía la intención de firmar un proyecto de ley para derogar la pena de muerte en Colorado. Con respecto al caso Dunlap, Polis dijo que no tenía ningún problema en seguir la ley activa, y que no creía que fuera apropiado comentar un caso específico durante una campaña antes de convertirse realmente en gobernador y revisar el caso para tomar una decisión informada.

El 23 de marzo de 2020, Polis firmó un proyecto de ley que deroga la pena de muerte. Polis también conmutó las sentencias de los tres hombres condenados a muerte, incluido Dunlap, a cadena perpetua sin libertad condicional.

Perpetrador 

Nathan Jerard Dunlap (nacido el 8 de abril de 1974) fue criado por su padre adoptivo y su madre biológica, quienes se casaron cuando Nathan tenía pocos meses. Nunca conoció a su padre biológico. Dunlap creció en Chicago (Illinois), Memphis (Tennessee) y Míchigan, y se trasladó a Colorado en 1984. La madre de Dunlap tuvo problemas de salud mental y le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar. Durante los primeros años de instituto, Dunlap intentó suicidarse al menos dos veces. Cuando Dunlap tenía 14 años, su padre adoptivo pidió al psicólogo de la Escuela Secundaria Overland que lo evaluara, y las pruebas revelaron signos de hipomanía. No se aplicó ningún otro tratamiento ni diagnóstico formal.

A los quince años cometió varios robos a mano armada, utilizando un palo de golf y luego armas de fuego. Pasó un tiempo encarcelado en un centro de detención juvenil y, debido a un episodio errático, fue enviado a un hospital psiquiátrico. Al salir, empezó a vender drogas. Dunlap fue detenido cinco veces por delitos menores en 1993.

Dunlap empezó a trabajar en el restaurante en mayo de 1993 y fue despedido en julio tras un desacuerdo que tuvo con su supervisor sobre el horario laboral. Conocidos de Dunlap dijeron que estaba frustrado por el despido y que le dijo a un antiguo compañero de trabajo que planeaba «vengarse» del despido.

Véase también 

 Masacre de Aurora de 2012

Referencias

Enlaces externos 

Historia de Colorado
Asesinatos en Estados Unidos en 1993
Masacres en Estados Unidos

